I distretti del Nepal (in lingua nepalese: जिल्ला, jillā) costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo le province, e ammontano a 77; ciascuno di essi si suddivide a sua volta in municipalità cittadine o rurali.

Lista dei distretti per provincia

Provincia No. 1

Provincia No. 2

Bagmati Pradesh

Gandaki Pradesh

Provincia No. 5

Karnali Pradesh

Sudurpashchim Pradesh

Note

Voci correlate
 Suddivisioni del Nepal

Altri progetti

Collegamenti esterni